nemo – języku łacińskim „nikt”.

 Kapitan Nemo – bohater powieści Juliusza Verne’a
 Kapitan Nemo – polski piosenkarz
 Nemo – wulkan w archipelagu Wysp Kurylskich
 Nemo – singel fińskiej grupy Nightwish
 Gdzie jest Nemo? – film animowany o amphiprionie Nemo
 NEMO – centrum nauki w Amsterdamie
 NEMO – fiński moździerz samobieżny kal. 120 mm

Przypisy